Murai kan som auktorsförkortning betyda:

 Yukoh Murai
 Saburo Murai

Robotskapade auktorsförkortningar